4 cieki wodne:
 Wilcza – potok, dopływ Kaczawy
 Wilcza – potok, dopływ Nysy Kłodzkiej, w Górach Bardzkich
 Wilcza – struga, dopływ Poniku
 Wilcza – potok, dopływ Piwnicznej Strugi

3 miejscowości w Polsce: 
 Wilcza – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Kłodzko 
 Wilcza – wieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Pilchowice 
 Wilcza – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Kotlin

2 wzniesienia w Polsce:
 Wilcza (686,2 m n.p.m.) – pasmo górskie Sudetów Wschodnich, w Górach Złotych, położone w woj. dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Stronie Śląskie 
 Wilcza (130,8 m n.p.m.) – wzniesienie na Pojezierzu Ińskim, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Dobrzany

2 miejscowości na Ukrainie:
 Wilcza () – opuszczone osiedle typu miejskiego, w obwodzie kijowskim, w rejonie wyszogrodzkim
 Wilcza () – osiedle typu miejskiego, w obwodzie charkowskim, w rejonie czuhujewskim

Zobacz też: Turza Wilcza, Wilcza Góra, Wilcza Kłoda, Wilcza Wola, Wilcza Wólka, Ulica Wilcza w Warszawie